Universitat Americana de Beirut (del seu nom en anglès American University of Beirut), universitat privada amb seu a Beirut (Líban)
 AUB també és el codi de l'UCI de l'HP BTP-Auber 93, equip ciclista professional de França
 AUB també és el codi OACI d'Augsburg Airways, aerolínia regional d'Alemanya
 Aub també és el primer cognom de Max Aub Mohrenwitz, escriptor valencià en llengua castellana